Yadav ist der Familienname folgender Personen:

 Abhishek Yadav (* 1980), indischer Fußballspieler
 Akhilesh Yadav (* 1973), indischer Politiker
 Amiri Yadav (* 1959), nepalesischer Boxer
 Anil Kumar Yadav (* 1956), indischer Politiker (RJD)
 Anirudh Prasad Yadav (* 1967), indischer Politiker (RJD)
 Anup Lal Yadav (* 1923), indischer Politiker (RJD)
 Arjun Singh Yadav (* 1954), indischer Politiker (JD)
 Arun Subhashchandra Yadav (* 1974), indischer Politiker
 Ashwin Yadav (1987–2021), indischer Cricketspieler
 Dharmendra Yadav (Boxer) (* 1972), indischer Boxer
 Dharmendra Yadav (* 1979), indischer Politiker
 Dinesh Chandra Yadav (* 1951), indischer Politiker
 Hukmdev Narayan Yadav (* 1939), indischer Politiker
 Jagadish Yadav (* 1985), indischer Badmintonspieler
 Lalu Prasad Yadav (* 1947), indischer Politiker (RJD)
 M. Anjan Kumar Yadav (* 1961), indischer Politiker
 Madhusudan Yadav (* 1970), indischer Politiker 
 Mulayam Singh Yadav (1939–2022), indischer Politiker (SP)
 Om Prakash Yadav (* 1962), indischer Politiker

 Poonam Yadav (* 1991), indische Cricketspielerin
 Radha Yadav (* 2000), indische Cricketspielerin
 Rajendra Yadav († 2013), indischer Schriftsteller
 Ram Baran Yadav (* 1948), nepalesischer Politiker
 Ram Naresh Yadav (1928–2016), indischer Politiker
 Ramakant Yadav (* 1957), indischer Politiker
 Ranjan Prasad Yadav (* 1945), indischer Politiker
 Rubina Yadav (* 2001), indische Hochspringerin
 Sharad Yadav (1947–2023), indischer Politiker (JD(U))
 Suryakumar Yadav (* 1990), indischer Cricketspieler
 Vikas Krishan Yadav (* 1992), indischer Boxer